Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия () — центральный орган государственного управления Республики Абхазия, координирующий деятельность по всем вопросам в области сельского хозяйства, взаимодействует со всеми госкомпаниями и другими ведомствами, а также научно-исследовательскими организациями сельскохозяйственного профиля.

История 
21 апреля 2010 года указом № 150 президента Абхазии в ведение Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия введена Государственная ветеринарная служба и Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений.

Руководство

См. также 
 Кабинет министров Республики Абхазия

Примечания

Ссылки 
 Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия